El nombre Arlene ha sido usado por nueve ciclones tropicales en el océano Atlántico:

Atlántico:

 1959 - Tormenta tropical Arlene.
 1963 - Huracán Arlene - Fue un huracán categoría 2.
 1967 - Huracán Arlene - Fue un huracán categoría 1.
 1971 - Tormenta tropical Arlene. 
 1981 - Tormenta tropical Arlene. 
 1987 - Huracán Arlene - Fue un huracán categoría 1.
 1993 - Tormenta tropical Arlene. 
 1999 - Tormenta tropical Arlene. 
 2005 - Tormenta tropical Arlene. 
 2011 - Tormenta tropical Arlene. 
 2017 - Tormenta tropical Arlene.